Ги́рке () — немецкая фамилия:
 Гирке, Анна фон (1874—1943) — немецкий социальный педагог, дочь Отто фон Гирке
 Гирке, Отто фон (1841—1921) — немецкий юрист, отец Анны, Эдгара, Юлиуса и Хильдегард фон Гирке
 Гирке, Хильдегард фон (1880—1966) — немецкий социальный педагог, дочь Отто фон Гирке
 Гирке, Эдгар фон (1877—1945) — немецкий патолог
 Болезнь Гирке
 Гирке, Юлиус (1807—1855) — прусский юрист, отец Отто фон Гирке
 Гирке, Юлиус фон (1875—1960) — немецкий юрист, сын Отто фон Гирке

См. также 
 ГИРК — Государственный институт речевой культуры
 Гирка — река в Республике Марий Эл.